Akházjáhu izraeli király
 Akházjáhu júdai király